Al-Ghazalí és una nisba que forma part del nom de diversos personatges:

 Abu-Hàmid al-Ghazalí, teòleg, jurista, pensador, místic i reformador musulmà
 Àhmad al-Ghazalí, erudit musulmà
 Janbirdí al-Ghazalí, governador otomà de Damasc
 Mehmed Ghazali, poeta otomà